Valborg Aulin (1860-1928), une compositrice et pianiste suédoise.
 (839) Valborg, un astéroïde.